Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19) 2015 кваліфікаційний раунд — відбірний етап, що складається з двох етапів, перший відбувся з 7 жовтня по 18 листопада 2014 року у 13 групах. Другий етап відбувся навесні 2015, сім переможців груп приєднались до господарів чемпіонату збірної Греції.

Рейтинг збірних

Перший груповий етап

Група 1 
Матчі проходили 10-15 жовтня 2014 в Люксембурзі.

|valign="top"|

Група 2 
Матчі проходили 9-14 жовтня 2014 в Латвії.

|valign="top"|

Група 3 
Матчі проходили 7-12 жовтня 2014 у Хорватії.

|valign="top"|

Група 4 
Матчі проходили 10-15 листопада 2014 в Угорщині.

|valign="top"|

Група 5 
Матчі проходили 9-14 жовтня 2014 в Північній Ірландії.

|valign="top"|

Група 6 
Матчі проходили 13-18 листопада 2014 в Ірландії.

|valign="top"|

Група 7 
Матчі проходили 12-17 листопада 2014 в Португалії.

|valign="top"|

Група 8 
Матчі проходили 12-17 листопада 2014 в Ізраїлі.

|valign="top"|

Група 9 
Матчі проходили 10-15 жовтня 2014 в Сербії.

|valign="top"|

Група 10 
Матчі проходили 9-14 жовтня 2014 в Польщі.

|valign="top"|

Група 11 
Матчі проходили 8-13 жовтня 2014 в Грузії.

|valign="top"|

Група 12 
Матчі проходили 8-13 жовтня 2014 в Македонії.

|valign="top"|

Група 13 
Матчі проходили 7-12 жовтня 2014 в Литві.

|valign="top"|

Треті місця у групах

Другий груповий етап

Група 1 
Матчі проходили 29 травня — 3 червня 2015 в Грузії.

|valign="top"|

Група 2 
Матчі проходили 26 — 31 березня 2015 в Німеччині.

|valign="top"|

Група 3 
Матчі проходили 26 — 31 березня 2015 в Швеції.

|valign="top"|

Група 4 
Матчі проходили 26 — 31 березня 2015 в Нідерландах.

|valign="top"|

Група 5 
Матчі проходили 14 — 19 травня 2015 в Боснії і Герцеговині.

|valign="top"|

Група 6 
Матчі проходили 26 — 31 березня 2015 в Австрії.

|valign="top"|

Група 7 
Матчі проходили 26 — 31 березня 2015 у Франції.

|valign="top"|

Збірні, що кваліфікувались на чемпіонат Європи

Посилання 
 Результати на rsssf.com  
 UEFA.com  

Кваліфікації чемпіонату Європи з футболу (U-19)
2014 у футболі
2015 у футболі